Київська митрополія — церковна провінція Константинопольського Патріархату з центром у місті Київ, що утворилася у 988 році в результаті хрещення Русі Володимиром Святославичем.

Історичні 
 Київська митрополія (988—1240)
 Київська митрополія (1458—1596)
 Київська митрополія (1620—1685)
 Київська митрополія (1686—1770)
 Руська унійна церква

Найбільші сучасні церкви, що вважають себе спадкоємцями митрополії 
 Православна церква України
 Українська православна церква (Московський патріархат)
 Українська греко-католицька церква

Див. також 
 Православна церква України (значення)